Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2004 war die 15. Auflage der von der WPA ausgetragenen Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 10. bis 18. Juli 2004 in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh statt.

Weltmeister wurde der Kanadier Alex Pagulayan durch einen 17:13-Sieg im Finale gegen den Taiwaner Chang Pei-Wei. Titelverteidiger Thorsten Hohmann schied in der Runde der letzten 32 gegen Kang Chin-ching aus.

Modus 
Die 128 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen aufgeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier bestplatzierten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System gespielt wurde.

Vorrunde 
Die folgenden 64 Spieler schieden in der Gruppenphase aus:

Finalrunde

Weblinks 
 WPA World Pool Championship 2004 auf azbilliards.com

Quellen 

2004
Poolbillardveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Taipeh
Billardturnier in Taiwan